Der Dreiband-Weltcup 1990/5 war das 5. Weltcupturnier im fünften Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 7. Dezember bis zum 9. Dezember 1990 in dieser Disziplin des Karambolagebillards auf der Baleareninsel Mallorca in Spanien statt. Es war das dritte Dreiband Weltcup-Turnier in Palma.

Geschichte 
Nach zwei Finalniederlagen 1987 in Paris gegen Raymond Ceulemans und in Valkenburg gegen Torbjörn Blomdahl klappte es diesmal für den 28-jährigen Italiener Marco Zanetti mit seinem ersten Weltcup-Sieg. Durch eine wahrlich ungünstige Auslosung hatte er eine sehr schwere Aufgabe vor sich. Nach dem ersten Sieg im 1/16 Finale gegen den deutschen Frank Jungfleisch wartete im Achtelfinale der sehr starke aus Korea stammende Amerikaner Sang Chun Lee. Nach fünf hart umkämpften Sätzen siegte Zanetti schließlich im fünften Satz mit 15:2 in drei Aufnahmen. Der nächste schwere Brocken lauerte mit Blomdahl im Viertelfinale. Auch hier ging es über fünf Sätze. Wieder zeigte Zanetti im fünften Satz seine momentane Klasse. Er endete mit 15:4 in fünf Aufnahmen. Im Halbfinale gab es einen glatten 3:0-Sieg gegen den in dieser Saison groß aufspielenden Franzosen Richard Bitalis. Im Finale war dann der im Weltcup führende Raymond Ceulemans der Gegner. Hier musste er nur den dritten Satz abgeben und gewann mit 4:1 Sätzen. Es war die beste Leistung des Bozeners in seiner Billard Karriere.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Yoshihiko Mano
  Marco Zanetti

Wildcards BWA:
  Dieter Müller
  Sang Chun Lee
  Dick Jaspers
  Karsten Lieberkind
  Tonny Carlsen
  Frank Jungfleisch
  Bora Karatay
  Jorge Theriaga
  Andreas Efler
  George Sakkas

Qualifikanten Spa:
  Christoph Pilss
  Tatsuo Arai

Ausrichterplätze:
  mit 8 Teilnehmern

Modus 
Gespielt wurde das Turnier wieder mit 28 Teilnehmern. Somit haben deutlich mehr Spieler die Möglichkeit an einem Weltcup-Turnier teilzunehmen. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Das ganze Turnier wurde im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1990 5
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Palma